

Localidades
Woodward (Oklahoma)
Woodward (Iowa)
Woodward (Pensilvânia)

Pessoas
Arthur Smith Woodward
Bob Woodward
Joanne Woodward
Samuel Woodward
Horace Bolingbroke Woodward
Samuel Pickworth Woodward
Dani Woodward
Lucy Woodward
Robert Burns Woodward
Henry Woodward (geólogo)
Sandy Woodward
Thomas Jenkinson Woodward
Joan Woodward

Desambiguação